Francja:
 Jura – departament w regionie Franche-Comté

Litwa:
 Jura – rzeka  

Niemcy:
 Jura Szwabska – wyżyna  
 Jura Frankońska – wyżyna  

Polska:
 Jura Krakowsko-Częstochowska – wyżyna 

Szkocja:
 Jura – wyspa  

Szwajcaria:
 Jura – góry
 Jura – kanton  

Inne:
 jura – okres geologiczny

Osoby:
 Czesław Jura – polski zoolog
 Jolanta Jura – polska genetyczka

Zobacz też:
 Jura bernois